Speak for Yourself è il secondo album registrato dalla cantautrice inglese Imogen Heap nel 2005.

Tracce 
 "Headlock" – 3:36
 "Goodnight and Go" – 3:52
 "Have You Got It in You?" – 4:10
 "Loose Ends" – 3:40
 "Hide and Seek" – 4:16
 "Clear the Area" – 4:14
 "Daylight Robbery" – 3:21
 "The Walk" – 5:14
 "Just for Now" – 3:00
 "I Am in Love with You" – 3:08
 "Closing In" – 4:48
 "The Moment I Said It" – 5:56
 "Speeding Cars" (re-release bonus track)
 "Can't Take It In" (re-release bonus track)

Collegamenti esterni